Infundibulum – rodzaj ślimaków z rodziny Trochidae

Anatomia:
 infundibulum – w anatomii zwierząt i roślin ogólne określenie struktur o lejkowatym kształcie
 infundibulum (hydorecjum) – część ciała stułbiopławów
 infundibulum – zewnętrzna jamka w przyssawce głowonogów
 infundibulum – syfon głowonogów
 infundibulum – część genitaliów samic biedronek
 infundibulum (stożek tętniczy) – część układu krwionośnego kręgowców
 infundibulum (część mieszka włosowego) – lejek lub rurka w skórze kręgowców
 infundibulum (lejek) – część międzymózgowia kręgowców
 infundibulum (miedniczka nerkowa) – część moczowodu kręgowców
 infundibulum (lejek) – część jajowodu kręgowców
 infundibulum – lejkowata część zęba niektórych ssaków
 infundibulum ethmoidale (lejek sitowy) – część nosa

Przypisy